Odo steht für:
 Odo, alter deutscher männlicher Vorname
 Constable Odo, Figur in Star Trek, siehe Figuren im Star-Trek-Universum #Constable Odo
 Odo (Gattung), Gattung der Spinnen (Familie Xenoctenidae)

OdO steht für:
 Oberbefehlshaber der Ostseestreitkräfte der Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg

Ōdō ist der Familienname folgender Personen:
 Satsuki Ōdō (* 2004), japanische Tischtennisspielerin

ODO ist die englische Abkürzung für:
 Hodometer, insbesondere Kilometerzähler
 Oxford Dictionaries Online, siehe OxfordDictionaries.com

Abkürzung